De achttiende etappe van de Ronde van Spanje 2013 was een bergrit en werd verreden op 12 september 2013 over een afstand van 186,5 km van Burgos naar Peña Cabarga. De Wit-Rus Vasil Kiryjenka won deze etappe.

Verloop

Tussensprinten

Sprint-Aankomst

Bergsprinten

Bergsprint-Aankomst

Rituitslag

Klassementen

Nevenklassementen

Opgave
 Fabian Cancellara (RadioShack-Leopard); niet gestart
 Jussi Veikkanen (FDJ.fr); opgave

Externe links
 De route van de 18e etappe op www.lavuelta.com

18